Трка на 3.000 метара са препрекама за жене, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2008.. Ова дисциплина била је била први пут на женском атлетском програму олимпијских игара. Такмичење је одржано 15. и 17. августа на Националном стадиону смештеном у Олимпијском парку у Пекингу Кина.

У финалу, Гулнара Самитова-Галкина из Русије постала је прва жена у историји атлетике, која је 3.000 м са препрекама трчала мање од 9 минута, постављајући светски рекорд 8:58,81.

Допинг 
Комисија МОК за допинг 26. августа 2016. дисквалификовла је трећепласирану Јекатерину Волкову због коришћења недозвољених средатава и казнила је одузимањем медаље. Одлику у новом освајачу бронзане медаље, донеће МОК у наредном периоду. Новом одлуком одлучено је да бронзану медаљњу добије четвртопласирана Татјани Петрову из Русије.

Земље учеснице 
У трци на 3.000 метара са препрекама за жене учествовала је 51 такмичарке из 30 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016)
{| border = "1" Cellpadding = "2"
|-
| !  style="text-align:left; background:#def;"| Светски рекорд
| 9:01,59
| Гулнара Самитова-Галкина
| 
| Ираклион, Грчка
| 4. јул 2004.
|-
| !  style="text-align:left; background:#efd;"| Олимпијски рекорд
| colspan="6"  style="text-align:center; background:honeydew;"| Дисциплина је први пут на програму олимпијских игара
|-
| Најбољи резултат сезоне
| 9,08,59
| Гулнара Самитова-Галкина
| 
| Казањ, Русија
| 27. мај 2016.
|-
| colspan="6" | Рекорди после завршетка такмичења.
|-
| !  style="text-align:left; background:#def;"| Светски рекорд
| rowspan="3" | 8:58,81| rowspan="3" | Гулнара Самитова-Галкина
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | Пекинг, Кина
| rowspan="3" | 17. август 2008.
|-
| !  style="text-align:left; background:#efd;"| Олимпијски рекорд
|-
| Најбољи резултат сезоне
|}
 Најбољи светски резултати у 2008. години 
Десет најбољих такмичарки на 3.000 метара са препрекама 2008. године пре почетка такмичења (15. августа 2008), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су биле подељене у 3 групе по 17. У филане су се пласирале по 4 првопласиране (КВ) из све три групе и 3 на основу постигнутог резултата (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финална трка одржана је 15. августа 2008. године у 21.30 по локалном времену.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2008 на сајту ИААФ
 Резултати трке на 3.000 м препреке за жене на сајту МОК
 Резултати трке на 3.000 м препреке за жене на сајту sports-reference.com

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Летњим олимпијским играма